Бхаккар (, ) — один из 36 округов пакистанской провинции Пенджаб. Административный центр — город Бхаккар.

География 
Бхаккар граничит с округом Леях на юге, с округом Дера-Исмаил-Хан на западе, с округом Миянвали на севере, с округами Хушаб и Джанг на востоке.

Техсилы 
Бхаккар занимает площадь 8153 км² и разделен на четыре техсила:
 Бхаккар
 Даря-Хан
 Калуркот
 Манкера

Ссылки 
 BHAKKAR DISTRICT AT A GLANCE 

Округа провинции Пенджаб